Gah peut désigner :
 Gâh, la localité située au Burkina Faso dans le département de Kaya ;
 Gah, un village du Cameroun dans la commune de Deuk ;
 Gah, un village du Cameroun dans la commune de Ngambè-Tikar.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités